Hébert är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anne Hébert (1916–2000), kanadensisk författtare
 Edmond Hébert (1812–1890), fransk geolog och paleontolog
 Ernest Hébert (1817–1908), fransk målare
 Felix Hébert (1874–1969), amerikansk politiker
 Felix Edward Hébert (1901–1979), amerikansk politiker
 Georges Hébert (1875–1957), fransk marinofficer
 Jacques René Hébert (1757–1794), fransk tidningsman och politiker
 
 

Franska efternamn